William Gregory kan syfta på:

William Gregory (kemist), skotsk kemist
William Gregory (Rhode Island), amerikansk politiker
Will Gregory, brittisk musiker
William G. Gregory, amerikansk astronaut